Пауль Карл Вильгельм Шеербарт (; ,  — , ) — немецкий писатель, поэт, художник, фантаст и визионер конца XIX — начала XX веков.

Биография 
Сын данцигского плотника. По окончании гимназии жил в Лейпциге, Галле, Мюнхене и Вене, где с 1885 года слушал урывками курсы по философии, истории искусства и пытался публиковаться в газетах и журналах. В 1887 году осел в Берлине. В 1889 году выпустил свою первую книгу «Парадиз, столица искусств». В 1892 году организовал «Издательство немецких фантастов», первое в мире специализированное издательство фантастической литературы. Многие годы занимался конструированием вечного двигателя. Известность приобрёл, выпустив в 1902 году роман «Великая революция» в известном издательстве Insel. Опубликовал около трёх десятков книг, многие из них — в ведущих издательствах (Ровольт, Георг Мюллер, Инзель, Штурм и др.). Проза Шеербарта появлялась в лучших журналах своего времени (Югенд, Инзель, Факел, Акцион, Штурм). Второй книгой, выпущенной издательством «Эрнст Ровольт» в 1909 г., стал сборник стихотворений Шеербарта «Стихи похмельные». Автор многочисленных романов, рассказов, пьес, стихотворений и статей. Фантаст, чьи сочинения не укладываются в рамки литературных жанров и конвенций. Первое беспредметное стихотворение датируется 1897 годом. Значительная часть творчества посвящена архитектурным фантазиям. В 1914 году в издательстве Штурм вышел итоговый трактат Шеербарта по архитектуре из стекла «Стеклянная архитектура». Идеи Шеербарта повлияли на архитектора Бруно Таута, который в 1914 году на кёльнской выставке Веркбунда построил Стеклянный павильон и посвятил его писателю. Визионер, предвидевший многие вещи в области развития цивилизации, философии, космоса, техники, военного дела, архитектуры и дизайна. Идеи Шеербарта оказали влияние на Христиана Моргенштерна, Саломо Фридлендера (Минона), Альфреда Жарри. Предпостмодернистский проект Вальтера Беньямина «Аркады» возник в том числе под влиянием идей Шеербарта о стеклянной архитектуре. Шеербарт был любим творческой общественностью своего времени, но не читателями. Предшественник дадаистов и сюрреалистов. Всю жизнь прожил в нищете. Скончался во время войны от голода в подъезде собственного дома.

Собрания сочинений и сборники 
 Gesammelte Werke. Thomas Bürk u.a. (Hrsg). Linkenheim (Bd. 1-7); Bellheim (Bd. 8-10,2), Edition Phantasia Bd. 1, 1986 — Bd. 10.2,1996. (10 in 11 Teilbänden) ISBN 978-3-924959-43-2
 Dichterische Hauptwerke. (Hrsg. und mit Anmerkungen versehen von Else Harke). Goverts, Stuttgart 1962.
 Jenseitsgalerie. Gesammelte Zeichnungen. Hrsg. von Mechthild Rausch. Renner, München 1981 ISBN 3-921499-20-8
 Meine Tinte ist meine Tinte. Prosa aus Zeitschriften. Eulenspiegel-Verlag, Berlin 1986. Lizenzausgabe: Müller u. Kiepenheuer, Hanau, Main [1988 ?] ISBN 3-7833-6708-5

Сочинения 

 Das Paradies. Die Heimat der Kunst. Commissions-Verlag von George u. Fiedler, Berlin 1889. Titelauflage: Verlag deutscher Phantasten, Berlin 1893.
 Ja … was … möchten wir nicht Alles!. Ein Wunderfabelbuch. Heft 1. Verlag deutscher Phantasten, Berlin 1893 (Heft 2-7 nie erschienen).
 Tarub. Bagdads berühmte Köchin. Arabischer Kulturroman. Verein für Deutsches Schriftthum, Berlin [1897]. Dieselbe Ausgabe: Hugo Storm, Berlin [1897]. 2. Auflage: J. C. C. Bruns' Verlag, Minden in Westf. [1900].
 Ich liebe Dich!. Ein Eisenbahn-Roman mit 66 Intermezzos. Schuster u. Loeffler, Berlin 1897.
 Der Tod der Barmekiden. Arabischer Haremsroman. Verlag Kreisende Ringe (Max Spohr), Leipzig 1897.
 Na Prost!. Phantastischer Königsroman. Schuster u. Loeffler, Berlin und Leipzig 1898.
 Rakkóx der Billionär. Ein Protzenroman. Die wilde Jagd. Ein Entwicklungsroman in acht anderen Geschichten. Inselverlag, Leipzig 1901. (In der Vorlage: Weihnachten MDCCCCI; S. 119: gedruckt im September 1900).
 Die Seeschlange. Ein See-Roman. J. C. C. Bruns’s Verlag, Minden in Westf. [1901].
 Liwûna und Kaidôh. Ein Seelenroman. Insel-Verlag, Leipzig 1902.
 Die große Revolution. Ein Mondroman. Insel-Verlag, Leipzig 1902.
 Immer mutig! Ein phantastischer Nilpferdroman mit dreiundachtzig merkwürdigen Geschichten. 2 Bände. J. C. C. Bruns, Minden in Westfalen 1902.
 Der Aufgang zur Sonne. Hausmärchen. J. C. C. Bruns, Minden i. W. [1903].
 Kometentanz. Astrale Pantomime in zwei Aufzügen. Insel-Verlag, Leipzig 1903.
 Machtspäße. Arabische Novellen. E. Eisselt, Groß-Lichterfelde-Berlin 1904.
 Revolutionäre Theater-Bibliothek. 6 Bände. E. Eisselt, Groß-Lichterfelde-Berlin 1904.
 Der Kaiser von Utopia. Ein Volksroman. Eduard Eisselt, Gr.-Lichterfelde 1904.
 Cervantes. Schuster u. Loeffler, Berlin und Leipzig (1904) (Die Dichtung. 8).
 Münchhausen und Clarissa. Ein Berliner Roman. Oesterheld, Berlin 1906.
 Jenseits-Galerie. Oesterheld, Berlin 1907. (Mappe mit 10 Blatt Zeichnungen).
 Kater-Poesie. Rowohlt, Paris-Leipzig 1909. 2.-4. Auflage: Katerpoesie. Rowohlt, Berlin [1920].
 Die Entwicklung des Luftmilitarismus und die Auflösung der europäischen Land-Heere, Festungen und Seeflotten. Eine Flugschrift. Oesterheld, Berlin 1909.
 Das Perpetuum mobile. Die Geschichte einer Erfindung. Rowohlt, Leipzig 1910. (Enthält: Faltplan mit 26 technischen Zeichnungen).
 Astrale Novelletten. Dreililien-Verlag, Karlsruhe und Leipzig 1912. (2. Titel-Auflage erschien mit zusätzlicher Angabe: München und Leipzig 1912 bei Georg Müller).
 Das große Licht. Ein Münchhausen-Brevier. Rabinowitz, Leipzig 1912.
 Lesabéndio. Ein Asteroiden-Roman. (Mit 14 Zeichnungen von Alfred Kubin). Georg Müller, München und Leipzig 1913.
 Das graue Tuch und zehn Prozent Weiß. Ein Damenroman. Georg Müller, München und Leipzig 1914.
 Glasarchitektur. Verlag Der Sturm, Berlin 1914.
 Die Mopsiade. Alfred Richard Meyer, Berlin-Wilmersdorf 1920.
 Das Lachen ist verboten … See-Igel-Verlag Fritz Nuernberger, Berlin-Wilmersdorf 1929.

Письма 
 Von Zimmer zu Zimmer. 70 Schmoll- und Liebesbriefe des Dichters an seine Frau. Alfred Richard Meyer, Berlin-Wilmersdorf 1921.
 Briefwechsel mit Max Bruns 1898—1903 und andere Dokumente. Leo Ikelaar (Hrsg.). Lang, Frankfurt am Main u. a. 1990 ISBN 3-631-41727-6 (Europäische Hochschulschriften. Reihe 1, Bd. 1124).
 70 Trillionen Weltgrüsse. Eine Biographie in Briefen 1889—1915. Hrsg. von Mechthild Rausch. Argon, Berlin [1991] ISBN 3-87024-802-5
 Paul Scheerbart und Bruno Taut. Zur Geschichte einer Bekanntschaft. Scheerbarts Briefe der Jahre 1913—1914 an Gottfried Heinersdorff, Bruno Taut und Herwarth Walden. Leo Ikelaar (Hrsg.). Igel-Verlag, Paderborn 1996 ISBN 3-89621-037-8

Переводы на русский 
 Собрание стихотворений. Составление, перевод и комментарии Ильи Китупа. М.: Гилея, 2012 (серия Real Hylaea). ISBN 978-5-87987-073-2.

Литература 
 Kurt Lubasch, Alfred Richard Meyer (Hrsg.): Paul Scheerbart-Bibliographie. Berlin 1930. (Enthält: Bibliophile Beschreibungen der Originalwerke von 1889 bis 1929)
 Christian Ruosch: Die phantastisch-surreale Welt im Werke Paul Scheerbarts. Bern 1970
 Rosemarie Haag-Bletter: P. S.'s architectural fantasies. in Journal of the Society of architectural historians, Jg. 34, May 1975, S. 83 — 97 (in Englisch)
 dies.: The interpretation of the Glass Dream. Expressionist architecture and the history of the Crystal Metaphor. in ebd. Jg. 40, March 1981, S. 20 — 43 (in Englisch)
 Hubertus von Gemmingen: Paul Scheerbarts astrale Literatur. Peter Lang, Frankfurt 1976
 Hubert Bär: Natur und Gesellschaft bei Scheerbart. Genese und Implikationen einer Kulturutopie. Heidelberg 1977
 Christoph Jeanjour: Sozialphänomenologie der Literatur. Untersuchungen am Beispiel und aus Anlaß von Paul Scheerbarts literarischem Werk. 2 Bände. Heidelberg 1981
 Franz Rottensteiner: Der Dichter des «anderen»: Paul Scheerbart als Science-fiction-Autor. In ds., Hrsg.: Polaris 5. Ein Science-fiction-Almanach, Suhrkamp, Frankfurt 1982, S. 226—241
 Beatrice Rolli: Paul Scheerbarts 'weltgestaltende Phantasiekraft' zwischen Utopie und Phantasmagorie. Eine Interpretation von 'Münchhausen und Clarissa. Ein Berliner Roman' als Einführung ins Gesamtwerk. Zürich 1983
 Uli Kohnle: Paul Scheerbart. Eine Bibliographie. Edition Phantasia, Bellheim 1994, ISBN 3-924959-92-7
 Mechthild Rausch: Von Danzig ins Weltall. Paul Scheerbarts Anfangsjahre 1863—1895. Mit einer Auswahl aus Paul Scheerbarts Lokalreportagen für den Danziger Courier. Edition Text + Kritik, München 1997, ISBN 3-88377-549-5
 Paul Kaltefleiter, Berni Lörwald, Michael M. Schardt (Hrsg.): Über Paul Scheerbart. 100 Jahre Scheerbart-Rezeption. 3 Bände. Igel, Paderborn 1998, ISBN 3-927104-23-X (Band 1), ISBN 3-927104-88-4 (Band 2), ISBN 3-89621-055-6 (Band 3)
 Anne Krauter: Die Schriften Paul Scheerbarts und der Lichtdom von Albert Speer. Dissertation, Universität Heidelberg 1997 (Volltext)
 Clemens Brunn: Der Ausweg ins Unwirkliche. Fiktion und Weltmodell bei Paul Scheerbart und Alfred Kubin. Igel, Hamburg, 2. aktual. Auflage 2010, ISBN 978-3-86815-518-1
 Robert Hodonyi: Paul Scheerbart und Herwarth Waldens «Verein für Kunst». Zur Konstellation von Literatur und Architektur in der Berliner Moderne um 1900, in: Wissenschaften im Dialog. Studien aus dem Bereich der Germanistik, Hg. Noémi Kordics unter Mitarbeit v. Eszter Szabó, Band 2, Klausenburg, Großwardein 2008, S. 143—161
Беларев А.Н. Образы пограничного в прозе Пауля Шеербарта. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 461c. ISBN 978-3-330-08163-5

Примечания

Ссылки 
 Paul Scheerbart 
 Kommentierte Linksammlung 
 Private Homepage über Paul Scheerbart
 Scheerbart bei Edition Phantasia
 Porträt von Paul Scheerbart
 Digitalisate im Internet-Archiv
 Anne Krauter: Die Schriften Paul Scheerbarts und der Lichtdom von Albert Speer — «Das grosse Licht» 
 Videovortrag über Paul Scheerbart, Leben und Wirken
 Über Paul Scheerbart bei cognitiones.de
Беларев А.Н. Образы пограничного в прозе Пауля Шеербарта

Поэты Германии
Писатели Германии
Писатели-экспрессионисты
Похороненные на Парковом кладбище Лихтерфельде